Фут, Пут (; ) — третий сын Хама.

Согласно Иосифу Флавию, потомки Фута жили в Ливии, находившейся на северо-западе Африки, рядом с Нубией. Английский церковный писатель  в 1730 году полагал, что в Африку вошли два сына Хама, Фут и Мицраим, и потомки Фута распространились вдоль Средиземного моря вплоть до Гибралтарского пролива, особенно вдоль реки Нигер, вплоть до Атлантического океана до островов Зелёного мыса.

По «Книге Праведного» сыновьями Фута были: Гебул, Хадан, Бехан (Бенах) и Адан.

Примечания

Литература 
 Библия
 Книга Юбилеев
 Baker, David W. 1992. «Put». In The Anchor Bible Dictionary, edited by David Noel Freedman. Vol. 5 of 6 vols. New York: Doubleday. 560
 Graefe, Erhart. 1975. «Der libysche Stammesname p(j)d(j)/pjt im spätzeitlichen Onomastikon.» Enchoria: Zeitschrift für Demotistik und Koptologie 5:13—17.

См. также 
 Хам
 Хамиты
 Потомки Ноя (Таблица народов)

Хамиты
Хам